Het ATP-toernooi van Tel Aviv (officieel het Tel Aviv Open) van 1990 werd gespeeld van  8 tot en met 14 oktober. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Israel Tennis Center in de Israëlische stad Ramat HaSharon, nabij Tel Aviv

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Andrei Tsjesnokov
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Amos Mansdorf
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
}}

 Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Tsjesnokov
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= N Pereira
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= E Ran
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-team04= M Robertson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-team05= L Jönsson
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-team06= MA Gorriz
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-team07= O Weinberg
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=0
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= D Engel
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-team06= A Naor
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-team07= P Norval
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= G Bloom
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= A Tsjesnokov
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-team02= L Jönsson
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-seed03=3
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= G Bloom
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3='''7
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tel Aviv
ATP-toernooi van Tel Aviv